Домашний чемпионат Великобритании 1912 () или «Домашний международный чемпионат 1912» () — двадцать девятый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире разделили сборные Англии и Шотландии, набравшие равное количество очков.

Турнир начался 10 февраля 1912 с разгрома англичанами ирландцев со счётом 6:1 в Дублине. 2 марта Шотландия в Эдинбурге с минимальным счётом обыграла Уэльс. 11 марта валлийцы в Рексеме уступили англичанам со счётом 0:2. 16 марта ирландцы в Белфасте проиграли шотландцам со счётом 1:4. В решающей игре между сборными Шотландии и Англии, которая прошла в Глазго 23 марта, была зафиксирована ничья 1:1. 13 апреля Уэльс в Кардиффе проиграл Ирландии со счётом 2:3.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победители

Составы победителей 
  Сборная Англии

  Сборная Шотландии

Бомбардиры 
 3 гола
  Гарольд Флеминг
  Джордж Холли

 2 гола
  Берт Фримен

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1911/12 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1910/11 на сайте EU-football.info

1912
Футбол в Англии в сезоне 1911/1912
Футбол в Европе в 1912 году